Abd-Al·lah Khan Uzbek (s. XVI), noble i general mogol que va governar breument a Malwa
 Abd Al·lah I Khan (Xiraz, 1433 - Samarcanda, 1451), kan uzbek de la dinastia xaibànida
 Abd Al·lah II Khan (1532/1533-1598), kan uzbek de la dinastia xaibànida